Раконеви́ці (, ) — місто в західній Польщі. Адміністративний центр гміни Раконевице.

Демографія 
Демографічна структура станом на 31 березня 2011 року:

Примітки 
 

Міста Великопольського воєводства